Ра́нтамяки — фамилия и топоним финского происхождения ( — береговая горка):

Фамилия 
Известные носители:
 Рантамяки, Томи (род. 1968) — финский кёрлингист. Топоним 
 Клеверное (до 1948 Рантамяки) — посёлок в Полянском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области.